Chaetodiplodina är ett släkte av svampar. Chaetodiplodina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetodiplodina